Milan Gajić (1986) – calciatore serbo
 Milan Gajić (1996) – calciatore serbo